Сезенево — название нескольких населённых пунктов:
 Сезенево — село в Зуевском районе Кировской области.
 Сезенево — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.